Ivanhoe puede referirse a:
Ivanhoe, novela de Walter Scott, de 1819 (denominada así por el personaje principal)
Ivanhoe (película), de 1952, con Robert Taylor
Ivanhoe (película para televisión), de 1982, de Douglas Camfield
Ivanhoe (película de 1986), de animación
Young Ivanhoe, película de 1995, de Ralph L. Thomas

Topónimos
Estados Unidos:
Ivanhoe (Carolina del Norte)
Ivanhoe (California)
Ivanhoe (Minnesota)
Ivanhoe (Virginia)
Ivanhoe (Texas)
Ivanhoe North (Texas)
Ivanhoe Township
Municipio de Ivanhoe (Kansas)
Municipio de Ivanhoe (Dakota del Norte)
Lake Ivanhoe (Wisconsin)